Hermann Aldinger ist der Name folgender Personen:

* Hermann Aldinger (Gartenarchitekt) (1895–1972), deutscher Gartenarchitekt
 Hermann Aldinger (Geologe) (1902–1993), deutscher Geologe
 Hermann Aldinger (General) (1907–1993), deutscher General der Luftwaffe